Szara Drużyna – oddział ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. W jego szeregach było trzydziestu Strażników Północy pod wodzą Halbarada, do których dołączyli Elladan i Elrohir, synowie Elronda z Rivendell. Drużyna ta powstała podczas Wojny o Pierścień na wieść o tym, że Aragorn II przebywający w Rohanie potrzebuje pomocy i wsparcia (być może informację tę przekazała Galadriela, która przepowiedziała Aragornowi przybycie drużyny).

Pojawia się w Powrocie króla, trzeciej części  Władcy Pierścieni.

 W angielskim oryginale – Grey Company
 Przekład Marii Skibniewskiej – Szara Drużyna
 Przekład Jerzego Łozińskiego – Szary Zastęp
 Przekład Marii i Cezarego Frąców – Szara Drużyna

6 marca 3019 roku Trzeciej Ery opodal brodów na Isenie Halbarad wraz z towarzyszami trafił na Aragorna, który jechał z orszakiem króla Théodena z Isengardu do Rogatego Grodu. Przywiózł mu jego konia, Roheryna i królewski sztandar uszyty przez Arwenę, zaś Elladan i Elrohir przekazali Aragornowi rady swego ojca. Następnego dnia Szara Drużyna wraz z nim oraz Legolasem i Gimlim pośpieszyła z Rogatego Grodu do Dunharrow, skąd ruszyła Ścieżką Umarłych na południe Gondoru.

Członkowie drużyny brali następnie udział w kolejnych wydarzeniach wojny: zdobyciu floty Korsarzy z Umbaru w Pelargirze, bitwie na polach Pelennoru i batalii pod Morannonem. Ci, którzy przeżyli, byli obecni podczas koronacji Aragorna na króla Gondoru.

Miano Szara Drużyna brało się stąd, że wszyscy jej członkowie nosili szare płaszcze.

Ekranizacja Petera Jacksona 
W ekranizacji reżyserii Petera Jacksona scenarzyści zrezygnowali z przedstawiania wątku Szarej Drużyny. Zamiast tego (w filmie Powrót króla) do Aragorna przebywającego w Dunharrow „wysłali” samego Elronda, który przekazał mu Andúril (ukuty ze szczątków Narsila) i poradził udać się na Ścieżkę Umarłych.

Przypisy 

Dúnedainowie